Saddam puede referirse a:
Sadam Hussein, quinto presidente de Irak.
Ciudad Sadr, un distrito de Bagdad, llamada "Ciudad Saddam" de 1963-2003.
Aeropuerto Internacional de Bagdad, llamada "Aeropuerto Internacional Saddam" de 1979-2003.